Лісняк Василь Андрійович (1908—1963) — український поет, учасник Другої світової війни.
 Лісняк Владислав Юрійович — сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Лісняк Юрій Якович (1929—1995) — український перекладач та художник-графік, лауреат літературної премії імені Максима Рильського та премії журналу «Всесвіт» імені Миколи Лукаша.
Українські прізвища